Kõrgessaare se poate referi la:

Diviziuni administrative
 Kõrgessaare (Estonia), comună (vald) în Județul Hiiu, Estonia

Localități
 Kõrgessaare (Kõrgessaare), reședinta comunei Kõrgessaare (Estonia)